Lorenzo Staelens (født 30. april 1964) er en tidligere belgisk fodboldspiller.

Belgiens fodboldlandshold

|-
|1990||3||0
|-
|1991||3||0
|-
|1992||4||1
|-
|1993||6||0
|-
|1994||11||0
|-
|1995||8||0
|-
|1996||3||0
|-
|1997||6||5
|-
|1998||8||0
|-
|1999||11||1
|-
|2000||7||1
|-
!Total||70||8
|}

Eksterne henvisninger

RSSSF

Fodboldspillere fra Belgien
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 1990
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 1994
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 1998
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2000